Зірковик (Geastrum) — рід грибів родини зірковичні (Geastraceae).

Будова 
Зароджується під землею, має дві оболонки. Коли зовнішня оболонка лопається, гриб виходить на поверхню, а залишки верхньої оболонки утворюють своєрідну «зірку» з 5–10 променів. Забарвлення цього гриба буває різним — жовтим, білим, рожевим. Залишки здерев'янілої оболонки можна зустріти до весни.

Поширення та середовище існування 
Широко розповсюджений. Земляна зірка зустрічається в соснових і мішаних лісах в гористій і рівнинній місцевості від травня до листопада, хоча основний період плодоношення в липні–жовтні.

Види 

 Geastrum aculeatum
 Geastrum albonigrum
 Geastrum andrewsii
 Geastrum argentatum
 Geastrum argentinum
 Geastrum australe
 Geastrum britannicum
 Geastrum berkeleyi
 Geastrum bushnellii
 Geastrum campestre
 Geastrum clelandii
 Geastrum congolense
 Geastrum corollinum
 Geastrum coronatum
 Geastrum dissimile
 Geastrum drummondii
 Geastrum dubowskii
 Geastrum echinulatum
 Geastrum elegans
 Geastrum elliptice
 Geastrum entomophilum
 Geastrum episcopale
 Geastrum fimbriatum
 Geastrum flexuosum
 Geastrum floriforme
 Geastrum fornicatum
 Geastrum fuscogleba
 Geastrum hieronymi
 Geastrum hirsutum
 Geastrum hungaricum
 Geastrum inpaense 
 Geastrum kotlabae
 Geastrum lageniforme
 Geastrum leptospermum
 Geastrum lilloi
 Geastrum litchiforme
 Geastrum lloydianum
 Geastrum melanocephalum
 Geastrum minimum
 Geastrum mirabile
 Geastrum morganii
 Geastrum ovalisporum
 Geastrum oxylobum
 Geastrum parvisporum
 Geastrum parvistriatum
 Geastrum pectinatum
 Geastrum pleosporus
 Geastrum pouzarii
 Geastrum pseudolimbatum
 Geastrum quadrifidum
 Geastrum reticulatum
 Geastrum rhizophorum
 Geastrum rufescens
 Geastrum rugulosum
 Geastrum rusticum 
 Geastrum saccatum
 Geastrum schmidelii
 Geastrum schweinitzii
 Geastrum senoretiae
 Geastrum setiferum
 Geastrum smardae
 Geastrum smithii
 Geastrum stiptatum
 Geastrum striatum
 Geastrum subiculosum
 Geastrum tichifer
 Geastrum triplex
 Geastrum velutinum
 Geastrum welwitschii
 Geastrum xerophilum
 Geastrum xylogenum

Джерела 
 Гриби Хмельниччини. Навчальний посібник. Говорун В. Д., Тимощук О. О. — Хмельницький: Поліграфіст-1, 2014. — 176 с. — С.171.

Зірковичні
Роди грибів